Казбегский муниципалитет ( qazbegis municipʼalitʼetʼi; до 2006 года — район) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Мцхета-Мтианети. Находится на севере Грузии, на территории исторической области Хеви, на северных склонах Большого Кавказского хребта. Административный центр — посёлок Степанцминда.

История 
Хевский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. 22 декабря 1932 года переименован в Казбегский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 3818 жителей, на 1 января 2014 года — 4,9 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 5261 человек. По оценке на 1 января 2008 года — 4,9 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 4,9 тыс. чел.

Абсолютное большинство населения муниципалитета составляют грузины — 97,7 %.

Осетины составляют большинство населения на западе муниципалитета, в Трусовском ущелье, где в 1989 году жило более 400 осетин (сегодня — лишь 13 во всём муниципалитете на 2014 год переписи населения). Крупными осетинскими селениями (но не более 100 чел. в каждом) являлись (с востока на северо-запад вглубь ущелья): Алмасиани (Базиланкау), Ухати (Ухат), Коби (Коб), Ногкау, Агаткау, Шевардени и Окрокана, а также Мна, Кетриси (Четырс), Абано, Закагори (Четойтикау), Деси (Дес), Джимара, Каратикау, Бурмасиг (Бурмасыг), Цоцолта, Реси (Рес) и др. Из них только первые пять сохранили население к 2002 году, в основном осетинское.

Помимо этого, осетины составляли большинство в северной части Гудского ущелья в верховьях реки Арагви, населяя сёла Палагкау (Фаллагкау), Ганиси (Ганис), Кумлисцихе (Уалваз), из которых к 2002 году первое полностью обезлюдело, во втором осетин и грузин осталось поровну по 4 человека (по 50 %), а в третьем не осталось ни одного осетина при 100 % грузинского населения (30 чел.).

В начале 1920-х годах Трусовское ущелье являлось спорной территорией между формировавшейся автономией Южная Осетия (ЮОАО) и Грузией, однако решение было принято Сталиным в пользу последней

Административное деление 
Казбегский муниципалитет включает 1 посёлок городского типа ( — даба) Степанцминда и 6 советов ( — сакребуло), в том числе 1 поселковый совет ( — содабо сакребуло) и 5 общинных (сельских) советов ( — темис сакребуло):

 Степанцминдский (Казбегский) поселковый совет () — 1345 чел. (перепись 2014 года) — подчинён посёлку ( — даба) Степанцминда и включает 2 села (Гвелети и Цдо)
 Горисцихский общинный сельсовет () — 594 чел. (сёла Горисцихе, Ткаршети, Пхелше, Каноби, Хуртиси)
 Гудаурский общинный сельсовет () — 89 чел. (сёла Гудаури, Кумлисцихе)
 Кобский общинный сельсовет () — 29 чел. (сёла Коби, Абано, Алмасиани, Квемо-Окрокана)
 Сионский общинный сельсовет () — 1196 чел. (сёла , Арша, Гарбани, Вардисубани, Паншети)
 Сноский общинный сельсовет () — 542 чел. (сёла Сно, Ачхоти, Ахалцихе, Каркуча, Косели, Джута)

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 25 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок городского типа ( — даба) и 24 сёл:

Примечания 

Казбегский муниципалитет